Baronet (of Trebinshun House) ist der Titel folgender Personen:

 Charles Hamilton, 2. Baronet (of Trebinshun House) (1767–1849), britischer Marineoffizier, Parlamentsabgeordneter und Gouverneur von Neufundland
 John Hamilton, 1. Baronet (of Trebinshun House) (1726–1784), britischer Militär und Adliger